Die Abkürzung BXA steht für:
 Bogalusa (IATA-Code eines Flughafens in LA, USA)
 Bureau of Export Administration im US Department of Commerce

BXA